Als Kabinett von Hassel werden zwei Landesregierungen von Schleswig-Holstein unter Kai-Uwe von Hassel bezeichnet:

 Kabinett von Hassel I, 11. Oktober 1954 bis 27. Oktober 1958
 Kabinett von Hassel II, 27. Oktober 1958 bis 7. Januar 1963